Otto Felsing ist der Name folgender Personen:

* Otto Felsing (Kupferstecher) (Carl Jakob Otto Felsing; 1831–1878), deutscher Kupferdrucker und Kupferstecher
 Otto Felsing (Schriftsteller) (1854–1920), deutscher Schriftsteller